Сент-У () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 130 км на юг от Орлеана, 23 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 843 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini